Orsilochus är ett släkte av mångfotingar. Orsilochus ingår i familjen Siphonotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spetshuvuddubbelfotingar
Orsilochus